Herero ou Héréro peut faire référence :
 aux Héréros, une ethnie d'Afrique australe ;
 au héréro, une langue d'Afrique australe ;
 au Hereroland, un ancien bantoustan de l'actuelle Namibie.